Гольдштюкер  (нем. Goldstücker) —  фамилия.

 Гольдштюкер, Теодор (1821—1972) — прусский санскритолог.
 Гольдштюкер, Эдуард (1913—2000) — чехословацкий литературовед-германист, публицист и дипломат еврейского происхождения.